Andreas ou Andréas peut désigner :
 Andreas, auteur de bande dessinée ;
 Andréas, série de bande dessinée ;
 Andreas, poème vieil-anglais ;
 Andreas, paroisse de l'île de Man.
 Andreas, navire musée à Berlin.

Voir aussi 
 Andreas (prénom)
 Andréas (prénom)
 
 
 Lou Andreas-Salomé (film)

Homonymie de titre